

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Hooper (Colorado)
 Hooper (Kalifornia)
 Hooper (Nebraska)
 Hooper (Utah)
 Hooper (Washington)

Egyéb 
 Hooper (kabala) – a Detroit Pistons kabalája
 Hooper (karosszériagyár) – a Rolls-Royce és a Daimler autóinak karosszéria-építője
 Hooper (keresztnév)